Телбот, Толбот, Талбот

Телбот (округ, Джорджія) (Talbot County) - округ (графство) у штаті Джорджія , США .
 Тальбот Джон, 1-й граф Шрусбері (1384/1390—1453) — знаменитий английський полководець.
 Талбот Джон Майкл (народ. 1954) — римсько-католицький монах
 Телбот Конні (род. 2000) — англійська співачка.

 Вільям Генрі Фокс Талбот (англ. Talbot, William Henry Fox; 11 лютого 1800 - 17 вересня 1877), англійський фізик, хімік, винахідник